L'Oeil du malin è un film del 1962 diretto da Claude Chabrol.

Trama

Collegamenti esterni
 

Film drammatici